Бланка Наваррська:

 Бланка Наваррська (бл. 1133—1156) — королева Кастилії
 Бланка Наваррська (1177—1229) — графиня Шампані
 Бланка Наваррська (1226—1283) — герцогиня Бретані
 Бланка д'Артуа (1248—1302) — королева Наварри
 Бланка Наваррська (1331—1398) — королева Франції
 Бланка I Наваррська (1387—1441) — королева Наварри
 Бланка II (королева Наварри) (1424—1464) — королева Наварри

Сторінки зі списками однофамільців-тезок